Kirkjufjall kan syfta på följande platser:

Island 

 Kirkjufjall (berg i Island, lat 65,74, long -18,46), Norðurland eystra, 
 Kirkjufjall (berg i Island, lat 65,53, long -18,51), Norðurland eystra, 

Robotskapade Islandförgreningar